

Louis de Cossé de Brissac

 Louis de Cossé de Brissac 1625-1661,  de Brissac

 Louis Joseph Timoléon de Cossé de Brissac 1733-1759

 Louis de Cossé de Brissac 1734-1792